est la formule brute de plusieurs isomères.

 rhodamine 6G, numéro CAS 
 rhodamine B, numéro CAS